een plaats en gemeente in Frankrijk, zie Joigny (gemeente)
 het middeleeuwse graafschap Joigny
 station Joigny
 kanton Joigny